Berghäusl ist der Ortsname von

 Berghäusl (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern
 Berghäusl (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Berghäusl (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Berghäusl (Lohberg), Ortsteil der Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern
 Berghäusl (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Berghäusl (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern
 Berghäusl (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Berghäusl (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ortsteil von Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Berghäusle